WHYY est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 , station de télévision publique basée à Wilmington, au Delaware, et couvrant l'agglomération de Philadelphie, en Pennsylvanie ;
 WHYY-FM, station de radio NPR (90.9 FM) de Philadelphie, en Pennsylvanie.